Ictidopappus (Иктидопапус — „ласичји дјед”) је изумрли род плацентални сисара, из изумрле потпородице Ictidopappinae унутар изумрле породице Viverravidae, који је у периоду раног палеоцена настањивао подручје Сјевернe Америкe.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Ictidopappus.

Временска распрострањенст рода Ictidopappus унутар породице Viverravidae

Види још 
 Класификација сисара
 Viverravidae

Референце 

Viverravidae
Изумрли сисари Северне Америке